Нали́мье — название ряда озёр:

Россия 
 Налимье — озеро в Мезенском муниципальном округе Архангельской области
 Налимье — озеро на полуострове Канин в Заполярном районе Ненецкого автономного округа
 Налимье — озеро в Туруханском районе Красноярского края, исток реки Налимья
 Налимье — озеро в Туруханском районе Красноярского края, исток реки  Пакулиха
 Налимье — озеро в Туруханском районе Красноярского края, бассейн реки  Курейка
 Налимье — озеро в Эвенкийском районе Красноярского края
 Налимье — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, бассейн реки Тальми
 Налимье — озеро в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, бассейн реки Дудыпта
 Налимье — озеро в Каргасокском районе Томской области